Prima di morire – racconto di Rex Stout del 1947 sulle avventure di Nero Wolfe
Prima di morire – raccolta di racconti di Rex Stout
Prima di morire – raccolta di citazioni del 1998 tra quelle preferite da Ernesto "Che" Guevara